Dearnessia är ett släkte av svampar. Dearnessia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dearnessia